Plaats in Indonesië
 Oladano (Idano Gawo), een plaats in het bestuurlijke gebied Nias in de provincie Noord-Sumatra
 Oladano (Lahusa), een plaats in het bestuurlijke gebied Nias Selatan in de provincie Noord-Sumatra